Jean Boulet peut désigner :
 Jean Boulet (1920-2011), pilote d'essai français.
 Jean Boulet, homme politique québécois.